Верхня Дальйоль, Верхня Дальйо́ль або Верхня Далйо́ль або Верхня Дал'є́ль (рос. Верхняя Дальёль, Верхняя Далъёль, Верхняя Далъель) — річка в Республіці Комі, Росія.
 Нижня Дальйоль, Нижня Дальйо́ль або Нижня Далйо́ль або Нижня Дал'є́ль (рос. Нижняя Дальёль, Нижняя Далъёль, Нижняя Далъель) — річка в Республіці Комі, Росія.